Dismember:

 Dismember — шведская дэт-метал-группа.
 Dismember — восьмой студийный альбом шведской дэт-металической группы Dismember.